Danuta Sosnowska (ur. 1962) – polska slawistka
 Danuta Sosnowska – polska profesor nauk rolniczych, pracownik naukowy Instytutu Ochrony Roślin

Przypisy